Die neunzehnte Karate-Weltmeisterschaft fand 2008 in Tokio, Japan statt.

Medaillen

Männer

Damen

Medaillenspiegel

Weblinks 
 http://www.wkf.net/
 First WUKO and IAKF World Championships
 Results

2008
Sportveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in Chiyoda
Karate (Japan)